Гарвин има више значења:
 Округ Гарвин (Оклахома)
 Гарвин (Минесота)
 Гарвин (Оклахома)